El término Viaducto hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:
 Viaducto es un puente sobre una hondonada.

En México
Viaducto (avenida) es una avenida de grandes dimensiones, ya sea superficial o de 2 o más niveles, que conecta dos o más zonas dentro de una ciudad.